Денье — многозначный термин:
 Денье — французская средневековая монета.
 Денье — единица плотности нити или волокна.